Mühlmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Carl Mühlmann (1882–1960), deutscher Politiker (LDPD)
 Christian II. Mühlmann (1611–1660), deutscher evangelischer Pfarrer
 Heiner Mühlmann (* 1938), deutscher Philosoph
 Hieronymus II. Mühlmann SJ (1606–1666), deutscher römisch-katholischer Theologe, Rektor und Missionar
 Horst Mühlmann (1940–1991), deutscher Fußball-Halbprofi und American-Football-Profi
 Jeanette Mühlmann (* 1952), deutsch-schweizerische Schauspielerin und Produzentin

 Kajetan Mühlmann (1898–1958), österreichischer Kunsthistoriker, Politiker, Staatssekretär und Kunsträuber
 Karl Mühlmann (1873–1946), deutscher Maschinenbauingenieur und Direktor der Technischen Staatslehranstalten Chemnitz
 Manfred Mühlmann (1931–2014), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (NDPD)
 Ottogerd Mühlmann (1908–1987), deutscher Pädagoge, Historiker und Denkmalschützer
 Paul Mühlmann († 1642), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Dichter
 Richard Mühlmann (1815–1850), deutscher Verleger
 Ringo Mühlmann (* 1975), deutscher Polizist und Politiker (AfD)
 Wilhelm Emil Mühlmann (1904–1988), deutscher Soziologe und Ethnologe
 Wolf-Rüdiger Mühlmann (* 1968), deutscher Musikjournalist und Promoter

Siehe auch 
 Mühlemann

Weblinks 
 Mühlmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname